Niemcy:
 Pondorf – dzielnica gminy Bad Abbach w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kelheim
 Pondorf – dzielnica gminy Kirchroth w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Straubing-Bogen

Zobacz też:
 Ponndorf
 Pöndorf